Deserção - abandono do serviço ou posto por um militar sem permissão de um superior e é feito com o intuito de não regressar à sua posição ou função, ato cometido por um desertor
 O Desertor - livro de ficção sobre espionagem do escritor norte-americano Daniel Silva
Ou ainda:
Pseudomys desertor - uma espécie de roedor

Desambiguação